DiscO-Zone — третий и последний студийный альбом румыно-молдавской группы O-Zone.

Альбом вышел 6 июня 2004 года сразу во многих странах Европы под лейблом Polydor Records. 2 ноября 2004 года альбом вышел в США и Австралии, и 24 августа 2005 года — в Японии. Альбом имел большой успех в Бельгии, Норвегии, Польше, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии. В хит-параде Португалии альбом держался на верхней строчке 8 недель подряд и 26 недель не покидал Top30.

Список композиций 
Интернациональная версия альбома содержит композиции с предыдущих альбомов группы и несколько ремиксов, различных для каждой страны. Также в альбом вошёл ремейк на песню «De Ce Plâng Chitarele» («О чём плачут гитары»), популярную на территории стран бывшего СССР в исполнении ВИА «Норок».

Сюжеты видеоклипов «Numai Tu» (2002), «Despre Tine» (2002) и «Dragostea Din Tei» (2003) связаны между собой. При этом на волне успеха «Dragostea Din Tei» сингл «Despre Tine» был переиздан 15 марта 2004 года, а видеоклип вошёл в ротацию музыкальных телеканалов. Осенью 2004 года был выпущен видеоклип «De Ce Plâng Chitarele».

Все композиции написаны Дэном Баланом, кроме «De Ce Plâng Chitarele» (Ефим Кримерман, Михай Долган, Дан Балан).

 Dragostea Din Tei (DJ Ross Extended Remix) — 6:22
 Dragostea Din Tei (Crystal Mix) — 3:44
 Dragostea Din Tei (Nectar Mix) — 5:55
 Dragostea Din Tei (Almighty Mix) — 6:58
 Dragostea Din Tei (Almighty Dub) — 6:58
 Dragostea Din Tei (Overhead Champion Remix) (Япония) — 4:31
 Dragostea Din Tei (DJ Kaya & DJ Kousuke Remix）(Япония) — 5:40
 Dragostea Din Tei (Eurobeat Remix) (Япония) — 6:02
 Despre Tine (Prezioso & Marvin Remix) — 3:36
 Despre Tine (Prezioso & Marvin Extended Remix) — 5:45
 Mai Al Hii (Europaxi Mix) — 6:04
 Ma Ya Hi (English Version) (Valentin Remix Radio Edit) — 5:45

Чарты и сертификаты

Места в чартах

Чарты года

Сертификаты

Преемственность в чартах

Участники записи 
 Дан Балан — вокал
 Арсение Тодираш — вокал, бас
 Раду Сырбу — вокал

Ссылки

Примечания 

Поп-альбомы
Мультиплатиновые альбомы
Золотые альбомы
Альбомы Polydor Records
Альбомы Avex Group
Альбомы на румынском языке
Альбомы Румынии